Вестовая:

 Вестовая  — село в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Вестовая — река на Сахалине.